Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 29:

 29 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 29 Kołobrzeski Dywizjon Artylerii Haubic (1946-1947 → 29 dac)
 29 Kołobrzeski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1947-1951)
 29 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1956-1963 → 29 baplot)
 29 Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego (1969-1979)